Reduktion kan henvise til flere artikler:
 Reduktion (kemi) – det at tilføre elektroner til en kemisk forbindelse, f.eks. ved at fjerne oxygen. 
 Reduktion (matematik) – forenklingen af et matematisk udtryk.
 Reduktion (Sveriges historie) – geninddragelse af len og krongods